Mixed Nuts est un film américain réalisé par Edward Dillon en 1913.
 Mixed Nuts est un film américain réalisé par James Parrott en 1922.
 Mixed Nuts est un film américain réalisé par James Parrott en 1934.
 Mixed Nuts est un téléfilm américain réalisé par Jerry Belson et Peter H. Hunt en 1977.
 Mixed Nuts est un film américain réalisé par Nora Ephron en 1994.
 Mixed Nuts est un téléfilm américain réalisé par Will Mackenzie en 1996.